Белорецк — название населённых пунктов.

Россия 
 Белорецк — город, административный центр Белорецкого района Башкортостана.
 Белорецк — деревня в Иглинском районе Башкортостана.
 Белорецк — посёлок в Омутнинском районе Кировской области.
 Белорецк — станция Куйбышевской железной дороги в городе Белорецке.

См. также 
 Белорецк-15